Die Codepage 869 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie kodiert die griechische Schrift und enthält alle Zeichen aus ISO 8859-7, war aber nicht sehr populär. Viel häufiger wurde stattdessen die Codepage 737 verwendet.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 869.

DOS-Codepage